Анатолий Белый:
 Белый, Анатолий Александрович (по паспорту Вайсман, род. 1972) — российский актёр театра и кино.
 Белый, Анатолий Ефимович (1939—2011) — учёный и коллекционер.